John Gibb
 John Gibb (1776–1850) skót mérnök
 John Gibb (1829–1905) amerikai üzletember, a Mills & Gibb társalapítója
 John Gibb (1830–1909) skót festő
 John Gibb (?–?) ír labdarúgó
 John Gibb (1959) kanadai jégkorongozó
hasonló nevűek
 John Gibb Thom (1891–1941) brit katona, jogász